Grundbach ist ein Gewässername

in Deutschland
 in Baden-Württemberg:
 Grundbach (Aischbach), rechter Oberlauf des Aischbachs (zur Schwippe) in Böblingen, Landkreis Böblingen
 Grundbach (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Wörnitz) bei Flochberg, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis
 Grundbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs bei Aschhausen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis
 Grundbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach in Frommern, Stadt Balingen, Zollernalbkreis
 Grundbach (Hintertälerbach), rechter Zufluss des Hintertälerbachs (zum Biederbach, zur Elz, zum Oberrhein) in Hintertal, Gemeinde Biederbach, Landkreis Emmendingen
 Grundbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Lobenhausen, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall
 Grundbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig beim Grezenbühlhof, Gemeinde Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt
 Grundbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbach (Schwarzbach) bei Helmhof, Stadt Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Grundbach, Unterlaufname des Eselbach (Luckenbach), rechter Zufluss des Luckenbachs auf der Stadtgrenze von Schwäbisch Hall zur Gemeinde Rosengarten bei deren Weiler Tullau, beide Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Grundbach (Mettma), rechter Zufluss der Mettma vor dem Mettmastausee bei Brenden, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Grundbach (Murr), linker Zufluss der Murr gegenüber Hausen, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Grundbach (Rechenberger Rot), linker Zufluss der Rechenberger Rot oder des Rotbachs nach Rot, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis 
 Grundbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (zur Breg) am Fuchsbauernhof, Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis 
 Grundbach (Schmiedbach), rechter Zufluss des Schmiedbachs gegenüber Obermünkheim, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall 
 Grundbach (Stadelsbach), linker Zufluss des Stadelsbachs vor der Röhmensägmühle, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, an der Kreisgrenze zur Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis

 in Bayern:
 Grundbach (Abens), linker Zufluss der Abens nach Au in der Hallertau, Landkreis Freising
 Grundbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) in Trossenfurt, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge
 Grundbach (Biberbach), rechter Zufluss des Biberbachs (zur Schmutter) bei Feigenhofen, Markt Biberbach, Landkreis Augsburg
 Grundbach (Entenaubach), rechter Zufluss des Entenaubachs (linker Oberlauf der Schlossauer Ohe) bei Hochbruck, Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Grundbach (Fasanenbach), rechter Zufluss des hier noch Mühlbach genannten Fasanenbachs (zum Sambach, zum Castellbach) nach Rüdern, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen
 Grundbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab vor Grünberg, Gemeinde Brand, Landkreis Tirschenreuth
 Grundbach (Fränkische Saale) oder Wiesenbach, linker Zufluss der Fränkischen Saale in Trimberg, Markt Elfershausen, Landkreis Bad Kissingen
 Grundbach (Grundwiesenbach), rechter Oberlauf des Grundwiesenbachs bis nach Waldsachsen, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt
 Grundbach (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs (zur „Geiselwinder“ Ebrach, zur Reichen Ebrach) bei Rehweiler, Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen
 Grundbach (Iller), linker Zufluss der Iller bei Weiler, Gemeinde Fischen im Allgäu, Landkreis Oberallgäu
 Grundbach (Leßbach), am Oberlauf Geretsbach, linker Zufluss des Leßbachs (zur Rodach, zum Main) bei der Rucksmühle, Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach
 Grundbach (Mühlbach), linker Oberlauf des Mühlbachs (als Riethmüllersgraben bei Bad Rodach zur Rodach, zur Itz) bis Heldritt, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg
 Grundbach (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (zum Weißen Main) vor Tennersreuth, Markt Stammbach, Landkreis Hof
 Grundbach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz bei Stein, Landkreis Fürth
 Grundbach (Regen), linker Zufluss des Regens bei Piendling, Stadt Roding, Landkreis Cham
 Grundbach (Schnaittach), rechter Zufluss der Schnaittach (zur Pegnitz) bei Au, Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land
 Grundbach (Schwaninger Mühlbach), linker Zufluss des Schwaninger Mühlbachs (zum Lentersheimer Mühlbach, zur Wörnitz) bei Unterschwaningen, Landkreis Ansbach
 Grundbach (Stillach), (indirekter?) linker Zufluss der Stillach bei Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu
 Grundbach (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Dorfkemmathen, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach
 Grundbach (Thierbach), rechter Zufluss des Thierbachs (zum Main) in Eichelsee, Gemeinde Gaukönigshofen, Landkreis Würzburg
 Grundbach (Traun), im Oberlauf Auerbach, rechter Zufluss der Traun (zur Alz) in Traunstein, Landkreis Traunstein
 Grundbach (Volkach), rechter Oberlauf der zunächst noch Aubach genannten Volkach bei Prüßberg, Michelau im Steigerwald, Landkreis Schweinfurt
 Grundbach (Wernsbach), rechter Zufluss des Wernsbachs bei Weihenzell, Landkreis Ansbach, der über Rippach und Haselbach in die Bibert entwässert
 Grundbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Auhausen, Landkreis Donau-Ries; siehe Liste der Zuflüsse der Wörnitz
 Grundbach (Zweinzen), rechter Zufluss der Zweinzen (zum Leßbach, zur Rodach, zum Main) bei Tiefenklein, Markt Küps, Landkreis Kronach

 Kurzer Grundbach, linker Zufluss des Langen Grundbachs in Albstadt (Alzenau), Landkreis Aschaffenburg
 Vogtendorfer Grundbach, linker Oberlauf des Haslerbachs (zur Unteren Steinach) bis nahe Ziegelhütte, Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 in Hessen:
 Grundbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbaches im Westerwald bei Niederzeuzheim (Hadamar), Landkreis Limburg-Weilburg
 Grundbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Ahausen (Weilburg), Landkreis Limburg-Weilburg

 in Niedersachsen:
 Grundbach (Rase), auch teils nur abschnittsweise Grundbeeke, Beeke, Luhbach/Lohbeeke, linker Zufluss der Rase in Rosdorf, Landkreis Göttingen

 in Nordrhein-Westfalen:
 Grundbach (Bastau), linker Zufluss bei Rodenbeck, Stadt Minden, Kreis Minden-Lübbecke, eines Entwässerungskanals aus den Bastauwiesen, der dort in die Bastau mündet
 Grundbach (Brucht), rechter Zufluss der Brucht nahe Bellersen (Brakel), Kreis Höxter
 Grundbach (Eder), zwei rechte Zuflüsse der Eder im Stadtgebiet von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein; flussabwärts:
 Grundbach (Eder, Markhausen), Unterlauf Rinther Bach, Zufluss in Markhausen, Stadtteil Raumland
 Grundbach (Eder, Dotzlar), Oberlauf Wasserbach, Zufluss beim Stadtteil Dotzlar
 Grundbach (Pöppelsche), im Unterlauf ab Hoinkhausen Hoinkhauser Bach, rechter Zufluss der Pöppelsche bei Westereiden, beide Stadt Rüthen, Kreis Soest
 Grundbach (Schmalenhofer Bach), rechter Zufluss des Schmalenhofer Bachs (zum Hardenberger Bach) nahe Schmalenhof (Velbert), Kreis Mettmann

 in Rheinland-Pfalz:
 Grundbach (Appelbach), rechter Zufluss des Appelbachs in Münsterappel, Donnersbergkreis
 Grundbach (Dhron), rechter Zufluss der Dhron bei der Krakesmühle nahe Gräfendhron, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Grundbach (Glan), folgende Zuflüsse des Glan (Nahe) im Landkreis Kusel; flussabwärts:
 Grundbach (Glan, Gumbsweiler), rechter Zufluss bei Gumbsweiler (Sankt Julian)
 Grundbach (Glan, Niedereisenbach) (Eisenbach), linker Zufluss bei Niedereisenbach (Glanbrücken)
 Grundbach (Hasenbach), rechter Zufluss des Hasenbachs (Dörsbach) bei Niedertiefenbach, Rhein-Lahn-Kreis
 Grundbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe in Staudernheim, Landkreis Bad Kreuznach
 Grundbach (Saar) oder Kreuzbach, linker Zufluss der Saar in Niederleuken, Stadt Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg
 Grundbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs bei Steinbach, Rhein-Hunsrück-Kreis
 Grundbach (Üßbach), rechter Zufluss des Üßbachs bei der Demerathermühle nahe Demerath, Landkreis Vulkaneifel

 Niedergrundbach, rechter Zufluss des Forstbachs (zum Mittelrhein) bei Neukautenmühle, Ortsgemeinde Niederwallmenach, Rhein-Lahn-Kreis
 Wilhelmsgrundbach, linker Zufluss der Selz bei Hahnheim, Landkreis Mainz-Bingen

 in Sachsen:
 Grundbach (Mandau), Zu- und Abfluss des Olbersdorfer Sees (zur Mandau) bei Zittau, Landkreis Görlitz
 Grundbach (Große Striegis), linker Zufluss der Striegis in Langenau (Brand-Erbisdorf), Landkreis Mittelsachsen

 in Thüringen:
 Grundbach, Unterlaufname des linken Werra-Zuflusses Lempertsbach bei Almenhausen (Wüstung) nahe Mihla, Wartburgkreis

in Österreich:
 Grundbach (Heiterwanger See), Zufluss des Heiterwanger Sees mit Kanalabfluss zum Plansee nahe Heiterwang, Bezirk Reutte, Tirol

Grundbach ist ein Ortsname:
 Grundbach (Wattenwil), Ort in der Gemeinde Wattenwil, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Friedrichsgrundbach
 Grundbächle
 Grundelbach
 Grundgraben
 Hintergrundbach
 Langer Grundbach
 Stollengrundbach